Five Nights at Freddy's (скорочено FNaF) — франшиза відеоігор створених та опублікованих Скоттом Коутоном для Microsoft Windows, iOS, та Android. 

Франшиза розповідає про піцерію «Freddy Fazbear’s Pizza», нагадуюча Chuck E. Cheese’s та ShowBiz Pizza Place. У перших трьох іграх, гравець стає нічним сторожем в тій самій піцерії (в третій частині — таж сама піцерія, але спалена), в якому він повинен використовувати надані інструменти та відеокамери, щоб на нього не напали роботи-аніматроніки, бажаючі вбити гравця. У четвертій грі події вже відбуваються в будинку дитини, який захищається від галюцинацій-аніматроніків, бігаючи по кімнаті і закриваючи двері. П'ята гра проходить в техобслуговуванні, що належить дочірній компанії Freddy Fazbear’s Pizza. Гравець перевтілюється в охоронця-техніка, якому щоночі треба виконувати завдання голосу ШІ. У шостій частині гравець стає директором піцерії, яку він повинен прикрасити оплачуваними предметами, а також повинен знову стати нічним охоронцем, як і в перших частинах.

Отримала популярність після найпершої гри. За франшизою було випущено 6 книг: три новели (Срібні очі, Неправильні, Четверта шафа), керівництво за проходженням (Файли Фредді) в двох версіях і творча зошит (Журнал за виживанням). Також планується вихід трьох книг нової лінії оповідань — Fazbear Frights і версія новели Срібні очі у вигляді графічного роману. Крім усього цього, знімається фільм за франшизою і існує реальний атракціон в Лас-Вегасі. Франшиза увійшла в геймерську книгу рекордів Гіннесса, як серія ігор, у якій за рік вийшла найбільша кількість сиквелів.

Five Nights at Freddy's
Відеоігри про роботів
Екранізовані відеоігри
Відеоігри, адаптовані у літературі
Відеоігри, адаптовані як комікси